Mutum kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Mutum (ort), Minas Gerais, 
 Mutum (kommun), Minas Gerais, 

Robotskapade Brasilienförgreningar